Berkley kan syfta på:

 Berkley (företag) – ett tidigare amerikanskt företag

Geografi

Storbritannien
Berkley, England – en ort i Somerset, England

USA
Berkley, Colorado
Berkley, Iowa
Berkley, Massachusetts
Berkley, Michigan

Se även 
Berkeley